Friedrich Christian Schroeder (ur. 1936) - niemiecki prawnik, profesor uniwersytetu w Ratyzbonie, dyrektor Instytutu Wschodniego w Monachium. Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1999).

Niemieccy karniści
Urodzeni w 1936